Teoria de la música: coda, passatge final d'un moviment o temps d'una composició musical.
 Lingüística: coda (part de la síl·laba), part de la síl·laba que es troba en posició postnuclear.
 CODA és el nom emprat per a referir-se als fills oients de pares sords.
 CODA (pel·lícula 2021): pel·lícula del 2021 dirigida per Siân Heder